Kuk kan syfta på:

 Kuk – ett starkt vardagligt, ibland anstötligt, ord för det manliga könsorganet, se penis
 Kuk (mytologi) – en gud i den egyptiska mytologin
 Kuk (språk) – ett språk som talas i Kamerun
 K.u.K. – en förkortning av "Kaiserlich und königlich" för dubbelmonarkin Österrike-Ungern

Personer
 Kuk Harrell (1964–), en amerikansk låtskrivare

Geografi 
 Kuk (Bosnien och Hercegovina), en by i Bosnien och Hercegovina
 Kuk, Papua Nya Guinea, en arkeologisk fyndort i Papua Nya Guinea
 Kuk (berg i Ukraina)
 Kukfloden i Alaska, USA

Ekonomi 
 Kuken Kogyo, ett japanskt företag

Kultur 
 Kuken ska ha sitt, ett konstverk

Se även 
 Alla artiklar vars titel inleds med Kuk